Dhiggaru (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Dhiggaru (Meemu-atol), een eiland van het Meemu-atol, Maldiven